Олбрамице могу бити:

 Олбрамице (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Олбрамице (Острава-град), насељено мјесто у округу Острава-град, Моравско-Шлески крај, Чешка Република